Schalch steht für:
 Schalch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schalch (Chiemsee), Insel im Chiemsee

Siehe auch:
 Schalck